Sao Martinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Martinho (kommun i Brasilien, Santa Catarina), 
 São Martinho (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul),

Portugal 

 São Martinho (freguesia i Portugal, Guarda), Seia, 
 São Martinho (freguesia i Portugal, Setúbal), Alcácer do Sal, 
 São Martinho (freguesia i Portugal, Madeira), Funchal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar